

Geografia
 Amt Tessin – comunità amministrativa tedesca nel circondario di Bad Doberan nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Tessin – nome tedesco del fiume Ticino, principale affluente del Po
 Tessin – città tedesca del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, circondario di Rostock, parte dell'Amt Tessin
 Tessin, o Kanton Tessin – nome tedesco del Canton Ticino
 Tessin bei Boizenburg – comune tedesco nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Persone
 Carl Gustaf Tessin, o Carl Gustav Tessin (1695-1770) – politico, collezionista d'arte e mecenate svedese
 Nicodemus Tessin il Giovane (1654-1728) – architetto svedese, padre del politico Carl Gustaf
 Nicodemus Tessin il Vecchio (1615-1681) – architetto svedese, padre dell'architetto Nicodemus il Giovane

Altro
 Palazzo Tessin – edificio residenziale barocco nel quartiere di Gamla stan di Stoccolma